Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977 se dispute à Gstaad du 4 au .

Lesley Hunt remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Cawley.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helen Cawley et Rayni Fox.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1977 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1977
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1977
Sport en juillet 1977